Thunovský palác může označovat:

Praha
 Thunovský palác – ve Sněmovní ulici na Malé Straně, sídlo Poslanecké sněmovny (čp. 176/III)
 Thunovský palác (Thunovská) – v Thunovské ulici na Malé Straně, sídlo britského velvyslanectví (čp. 180/III)
 Thunovský palác (Nerudova) – též Thun-Hohenštejnský, v Nerudově ulici na Malé Straně, sídlo italského velvyslanectví (čp. 214/III)
 Thunovský palác (Hradčanské náměstí) – Toskánský palác na Hradčanech, součást min. zahraničí (čp. 182/IV)